

Letteratura 
 Sulle ali di un sogno – romanzo di Jeffrey Archer del 1991

Musica 
 Sulle ali di un sogno/Aria – singolo delle Orme del 2017
 Sulle ali di un sogno – album delle Orme del 2019